

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 13 podstawowych
 Ignaców – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów
 Ignaców – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki
 Ignaców – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Ignaców – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Ignaców – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Ignaców – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Ignaców – kolonia wsi Pierzaki w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Ignaców – część kolonii Antonin w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno
 Ignaców – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów
 Ignaców – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec
 Ignaców – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Ignaców – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Ignaców – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Ignaców – przysiółek wsi Cielętniki w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Ignaców – część wsi Kopalnia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska
 Ignaców – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Ignaców - kolonia wsi Nowa Wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Ignaców – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra